Ел Пуертесито има више значења:

 Ел Пуертесито (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Пуертесито (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Пуертесито (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Пуертесито (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Пуертесито (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуертесито (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуертесито (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуертесито (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пуертесито (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пуертесито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пуертесито (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуертесито (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуертесито (Коронео), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуертесито, Ел Фуертесито (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуертесито (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуертесито (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуертесито (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуертесито (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пуертесито (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пуертесито (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пуертесито (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пуертесито (Атотонилко де Тула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пуертесито (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуертесито (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуертесито (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуертесито (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуертесито (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуертесито (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуертесито (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуертесито (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуертесито (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуертесито (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуертесито, Ел Пуертесито де лас Лагунас (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуертесито (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуертесито (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Пуертесито (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуертесито (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуертесито (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуертесито (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуертесито (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пуертесито (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пуертесито, Запоте де лос Урибе (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пуертесито (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пуертесито (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пуертесито, Лауренсио Јањез Медина (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пуертесито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пуертесито (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пуертесито (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пуертесито (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику